Hack kan avse:
 Hack – ett jordbruksredskap.
 .Hack – en multimedia-franchise av Bandai
 Hack (hästras) – en specifik typ av häst, främst en utmärkt ridhäst som används för ridsport och tävling
 Hack (släkt) – en dansk adelsätt

Se även
 Crack (programmering) – en metod eller programvara för att ge olovlig tillgång till ett datorsystem eller ett annat datorprogram